

Cinema 
 Personality – film del 1930 diretto da Victor Heerman

Letteratura 
 Bravissima (Personality) – romanzo di Andrew O'Hagan del 2003

Musica 
 Personality – canzone di Johnny Burke e Jimmy Van Heusen del 1946, interpretata da Dorothy Lamour in I cercatori d'oro e incisa nel 1946 da Johnny Mercer
 Personality – singolo di Lloyd Price del 1959
 Personality – album di Nina Badrić del 1997

Televisione 
 Personality – programma televisivo prodotto da Endemol Italia